Nawarin (russisch: Наварин) ist abgeleitet vom italienischen Namen Navarino der griechischen Stadt Pylos und bezeichnet:
 Nawarin (Schiff, 1891), russisches Linienschiff
 Kap Nawarin, Kap auf der Tschuktschen-Halbinsel
 Lamm Nawarin, spezielle Zubereitungsart von Lammkeulen
 Navarin Canyon, ein unterseeischer Canyon in Beringmeer

Navarin ist:
 der Name von
 Björn Navarin (* 1975), deutscher Handballspieler

 sowie die Bezeichnung für ein Fleischgericht aus Lammfleisch, siehe Navarin